Лено:

Топоним 
 Лено — город в Италии, располагается в регионе Ломбардия.
 Лено — коммуна во Франции, в департаменте Кальвадос.

Фамилия 
 Лено, Джей (род. 1950) — лауреат «Эмми», американский стэнд-ап комик, телеведущий и писатель.
 Лено, Бернд (род. 1992) — немецкий футболист, вратарь немецкого клуба «Байер 04»